Йорж — рід риб родини окуневих.
 Йорж — гірничий інструмент
 Йоржик — циліндрична чи півкругла щітка.
 Йорж — російський змішаний напій, що складається з пива та горілки.
 Йоржик — чуб на голові, що стирчить догори.